Такмичење у бацању диска у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 7. и 9. јулаа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, бранио је Роберт Хартинг из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 бацача диска из 17 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских бацача диска 2016. године до почетка такмичења (8. јуна 2016), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Пјотр Малаховски ||  || 68,15 || 28. мај || align="center" | 1. СРЛ
|-
| 2. || Кристоф Хартинг ||  || 68,06 || 27. мај || align="center" | 2. СРЛ
|-
| 3. || Мартин Вијериг ||  || 67,60 || 15. мај || align="center" | 5. СРЛ 
|-
| 4. || Филип Миланов ||  ||  67,26 || 6. мај || align="center" | 7. СРЛ
|-
| 5. || Данијел Јасински ||  || 67,16 || 15. мај || align="center" | 8. СРЛ
|-
| 6. || Лоис Мајкел Мартинез ||  || 66,89  || 10. мај || align="center" | 9. СРЛ
|-
| 7. || Маркус Минх ||  || 66,78 || 3, јун || align="center" | 10. СРЛ
|-
| 8. || Данијел Стол ||  || 66,74 || 17. април || align="center" | 11. СРЛ
|-
| 9. || Роберт Хартинг ||  ||65,97|| 2. август || align="center" | 13. СРЛ
|-
| 10. || Апостолос Парелис ||  || 65,69 || 28. мај || align="center" | 16. СРЛ
|}
''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+2)

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама 30 такмичара подељено је у две групе по 15. Квалификациона норма за финале износила је 64,00  м (КВ), коју је пребацило 10 такмичара, а остала 2. у финале се пласирало на основу постигнутог резултата (кв''').

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2016.

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Бацање диска на Европском првенству у атлетици на отвореном